Donja Bukovica est un toponyme qui peut désigner :
 Donja Bukovica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Maglaj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Donja Bukovica, une localité de Croatie située dans la municipalité de Nova Bukovica, comitat de Virovitica-Podravina ;
 Donja Bukovica, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Šavnik ;
 Donja Bukovica, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Valjevo, district de Kolubara.